Метагенез:
 Метагенез — геология
 Метагенез — биология